Aare steht für:
 Aare, Fluss in der Schweiz

Aare ist der Familienname der folgenden Personen:
 Leif Aare (* 1933), schwedischer Musikkritiker, Schriftsteller und Pianist
 Magnus Aare (* 1974), schwedischer Leichtathlet 

Siehe auch:
 Åre, Ort in der schwedischen Provinz Jämtlands län
 Åre (Gemeinde), Gemeinde in der schwedischen Provinz Jämtlands län